Verkolje  est le nom de deux artistes néerlandais qui se sont distingués dans la peinture et la gravure en manière noire : 
Jan Verkolje (1650-1693), d'Amsterdam, 1650-93, s'établit à Delft et peignit de préférence des assemblées de village, des festins, des scènes domestiques ou galantes ; 
Nicolaas Verkolje (1673-1716), fils du précédent, né à Delft, il peignit le portrait et l'histoire.